L'édition 2023 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 13 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
Le tournoi est marqué par le retour à la compétition de Carlos Alcaraz après trois mois d'arrêt à la suite d'une blessure au tournoi de tennis de Paris-Bercy 2022.

Forfaits 
On note le forfait du Français Corentin Moutet. Il est remplacé par Thiago Monteiro.

Lauréats 
L'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le tournoi en simple en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Simone Bolelli et Fabio Fognini décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nicolás Barrientos et Ariel Behar. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Buenos Aires
Sport en Argentine en 2023
Tennis en février 2023